Санта Офелија има више значења:

 Санта Офелија, Ла Кокера (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Офелија (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Офелија, Чарко Азул, Коралес (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Офелија, Линда Виста (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику